Miejscowości w USA:
 Saukville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Saukville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
Gminy w USA:
 Saukville (ang. Saukville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee